

Ethnologie 
 Le to est une langue mbum utilisée en République centrafricaine et au nord du Cameroun lors de rites d'initiation gbaya.
 Le tô est un mets très courant au Mali et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Burkina Faso.
 Un tō est une pagode japonaise.
 Un to est une ancienne unité de volume japonaise, équivalent à un dixième de koku ou à environ dix-huit litres.

Patronyme 

 Hua To (110-207), un célèbre médecin chinois de l'époque des Han postérieurs ;
 Johnnie To (1955-), un réalisateur et producteur hong-kongais ;
 Kenneth To (1992-2019), nageur australien.

Toponyme 

 Tô, un département et une commune rurale de la province du Sissili, situé dans la région du Centre-Ouest au Burkina Faso,
  Tô, le village chef-lieu de ce département ;
 Tô, un village du département et la commune urbaine de Toma, situé dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

Sigle 
TO est un sigle qui peut signifier :
 , un jeu vidéo multijoueur ;
 Terrell Owens, joueur américain de football américain ;
 Tizi Ouzou, ville algérienne ;
 Transverses optiques, un mode de phonon ;
 Travailleur occasionnel ;
 Tour-opérateur.

Symbole 
To est le symbole de :
 téraoctet, une unité de mesure informatique valant 10 octets.

Code 
TO est un code, qui peut représenter :
 le Tocantins, un État du Brésil ;
 le Togo, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 la province de Tolède (Espagne), selon la norme ISO 3166-2:ES ;
 les Tonga
 selon la liste des Internet TLD (Domaine de premier niveau) : .to ;
 selon la norme ISO 3166, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 le tongien (langue polynésienne), selon la norme ISO 639 des codes de langues.

Dans les marques commerciales :
 TO7, TO7/70, TO8, TO9, TO9+ et TO16 sont des ordinateurs fabriqués dans les années 1980 par Thomson.

Dans les langues étrangères 
 en anglais, to a plusieurs sens ; en particulier, il sert à introduire les verbes à l'infinitif, et il désigne également une destination, un but ; dans cette deuxième acception, il est souvent abrégé par le chiffre « 2 », qui a une prononciation proche (mais n'est pas un homophone au sens strict) ;
 en japonais
 to est la transcription rōmaji de l'hiragana と et du katakana ト
 c'est une des manières de prononcer le kanji 刀 (voir katana), que l'on retrouve dans tantō, iaito, suburito, et dans des expressions comme i to i shin (« un sabre, un corps », voir Kenjutsu).

Code